Oliver Wood peut désigner :
 Oliver Wood (1995-), un coureur cycliste britannique ;
 Oliver Wood (1942-2023), un directeur de la photographie anglais ;
 Oliver Wood, un musicien américain, membre des  ;
  (1825-1893), un général américain.

Source de la traduction